CFSI ist die Abkürzung für:
 Children's Film Society of India, indische Gesellschaft für Kinderfilme
 Community and Family Services International, humanitäre Organisation in Südostasien
 Conflict Free Sourcing Initiative, Initiative für Ressourcennutzung nur aus friedlichen Gebieten

Abkürzung